Il National Invitation Tournament 1963 fu la 26ª edizione del torneo. Venne vinto dal Providence College; il  miglior giocatore del torneo fu Raymond Flynn, futuro sindaco di Boston.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1963
1963